Agatowo (Białoruś)
 Agatowo (Bułgaria)